Brabham BT50 — гоночный  автомобиль команды Формулы-1 Parmalat Racing Team (Brabham), выступавший в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Brabham Формулы-1